

Спея — Григоріопольський район, 
 Спея — Аненій-Нойський район